College Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 College Heights (Arkansas)
 College Heights (Kalifornien)
 College Heights (Maryland)
 College Heights (Pennsylvania)

in Kanada:
 College Heights (Alberta)